La  () est une église située dans la municipalité de Yarumal en Colombie, à laquelle l’Église catholique accorde le titre de basilique mineure.

Notes et références 

Yarumal
Antioquia
Yarumal